Malgratesi – abitanti di Malgrate (Villafranca in Lunigiana)
Malgratesi – abitanti di Malgrate